Főzeléklencse (Lens culinaris) növényfaj
 Lencse (Lens) növénynemzetség
 Optikai lencse
 Lencse a szem egyik képalkotó eleme